Il singolare del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Hájek che ha battuto in finale Dominik Hrbatý 6-3, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Tomáš Berdych (secondo turno)
 Dominik Hrbatý (finale)
 Paradorn Srichaphan (primo turno)
 Robin Vik (quarti di finale)

 Albert Portas (secondo turno)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Marcos Daniel (semifinali)
 Ivo Minář (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2006